Urata ist der Familienname folgender Personen:

 Itsuki Urata (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kenjirō Urata (* 1941), japanischer Komponist
 Naoki Urata (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Nick Urata (* 1967), US-amerikanischer Musiker und Filmkomponist
 Nobuhisa Urata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Urata Tadako (1873–1936), japanische Medizinerin
 Takeshi Urata (1947–2012), japanischer Astronom

Urata steht außerdem für:
 (3722) Urata, ein Asteroid des Hauptgürtels